Solbiate ist der Name mehrerer Orte in Italien:

 Solbiate in der Provinz Como (Lombardei)
 Solbiate Arno in der Provinz Varese (Lombardei)
 Solbiate Olona in der Provinz Varese (Lombardei)